Список R&B синглов № 1 в США в 2018 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2018 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

Примечания

Ссылки 
 

Списки R&B-хитов Billboard
Чарты Billboard 2018 года
Списки хитов № 1 в США 2018 года